Gunnar Jansson (1897–1953) – szwedzki lekkoatleta, młociarz, olimpijczyk
 Gunnar Jansson (1907–1998) – szwedzki piłkarz
 Gunnar Jansson (ur. 1944) – alandzki polityk

Zobacz też 
 Gunnar Janson (1901–1983) – norweski rzeźbiarz